Corsewall bezeichnet:

 Corsewall Point, Kap in Schottland
 Corsewall Lighthouse, Leuchtturm an der Nordwestspitze der schottischen Halbinsel Rhins of Galloway in der Council Area Dumfries and Galloway